Il doppio del torneo di tennis Tampere Open 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ville Liukko e Jarkko Nieminen che hanno battuto in finale Steven Randjelovic e Dušan Vemić 6-0, 4-6, 6-3.

Teste di serie 

 Steven Randjelovic /  Dušan Vemić (finale)
 Srinath Prahlad /  Fazaluddin Syed (primo turno)

 Gergely Kisgyorgy /  Janne Ojala (quarti di finale)
 Tobias Hildebrand /  Robert Lindstedt (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tampere Open 2000